William Pitt potrebbe riferirsi a:
William Pitt il Vecchio (1708-1778), Primo ministro della Gran Bretagna dal 1766 al 1768
William Pitt il Giovane (1759-1806), suo figlio e Primo ministro della Gran Bretagna dal 1783 al 1801 e poi dal 1804 al 1806.
William Rivers Pitt (nato nel 1971), saggista statunitense di sinistra.
Bill Pitt (nato nel 1937), politico britannico
Bill Pitt pilota australiano.
William Pitt (architetto) (1855-1918), architetto australiano del XIX secolo.
William Pitt (inventore), inventore canadese.
William Pitt (cantante), cantante statunitense.